

Patronyme
André Bachand (1961-) a représenté le comté de Richmond—Arthabaska de 1997 à 2003 sous la bannière tory et a ensuite siégé à titre d'indépendant jusqu'en 2004.
André Bachand (libéral) a représenté Missisquoi de 1980 à 1984.
Claude Bachand (député provincial) ( - ) est un ancien député libéral à l'Assemblée nationale du Québec dans la circonscription d'Arthabaska.
Claude Bachand (bloquiste) (né le ) est un homme politique canadien.
Mario Bachand est un militant du FLQ.
Pierre Bachand, (1835–1878) est un homme politique québécois.
Raymond Bachand ( - ) est un homme politique, un homme d'affaires et un avocat québécois.

Voir aussi

Homonymie de patronyme